

História 
Maria Isabel de Bragança, Rainha de Espanha
Maria Isabel de Lizandra
Maria Isabel de Orleães
Maria, Princesa Herdeira da Dinamarca
Maria Isabel de Bourbon
Maria Isabel da Baviera
Maria Isabel Barroso Salgado

Outros
Maria-isabel — comida típica do estado do Piauí, Brasil
María Isabel (telenovela)

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história